Красная таблетка () может означать:
 Красная и синяя таблетки — метафора из фильма «Матрица», выбор между мучительной правдой реальности (красная таблетка) и блаженной неизвестностью иллюзии (синяя).
 «Красная таблетка» — американский документальный фильм режиссёра Кэсси Джей (2016).
 Red Pill — компьютерная программа для обнаружения формы виртуализации.

См. также 
 Синяя таблетка